Lysibranchia paucibranchiata är en ringmaskart som beskrevs av Cantone 1983. Lysibranchia paucibranchiata ingår i släktet Lysibranchia och familjen Eunicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
paucibranchiata